Имената Креман, Кремен, Кремо/Крема, Кремена, Кремка, Кремяна са пожелателни за сила и здраве. Образувани са от старобългарското „кременъ“, което означава кремък, гранит, скала. Съкратените имена Кремо и Кремка са вторично преосмислени по цветето крем – „бял крин, лилия“.

Български имена